Cunegunda de França (? - després del 923), filla d'Ermentruda (filla de Lluís el Tartamut i neta de Carles II el Calb reis de França

 Cunegunda de Luxemburg (Luxemburg o Castell de Gleiberg, ~975 – Abadia de Kaufungen, 1040), esposa d'Enric II del Sacre Imperi venerada com a santa a l'Església catòlica
 Cunegunda de Polònia (1224 - 1292), reina consort de Polònia, venerada com a santa a l'Església catòlica i patrona de Polònia i Lituània
 Cunegunda d'Austràsia